W biologii:
 Replikacja DNA – powielanie materiału genetycznego zawartego w DNA
 Replikacja RNA – powielanie cząsteczek RNA
 Replikacja semikonserwatywna – model replikacji DNA
 Replikacja komórkowa – powielanie liczby komórek
 replikacja wirusa

W informatyce:
 Replikacja danych – powielanie informacji w bazach danych

W nauce:
 Replikacja (metoda naukowa) – powtarzanie badań w celu zweryfikowania ich wyników

Zobacz też 
 rozmnażanie
 replikator
 replikon